Анна Мария Франческа Энрикес Перес де Тагле (; род. 23 декабря 1990, Сан-Франциско) — американская актриса, модель и певица. Известна по роли Эшли Дьюит в сериале Ханна Монтана и Эллы Пэдор в фильме Рок в летнем лагере. Также исполнила небольшую роль в фильме Слава.

Личная жизнь 
Перес де Тагле родилась в Сан-Франциско, Калифорния она имеет филиппинские, и испанские корни. Анна Мария — дочь Арчи Переса де Тагле, телеведущего, и правнучка филиппинской актрисы Сильвии Ла Торре. Анна Мария росла в Санта-Кларе, Калифорния. Её семья живёт в городе Сан-Габриель, Калифорния, вместе с её матерью Эвелин Энрикес и двумя старшими братьями Хуан Мигелем и Хосе.

Карьера 
Первая одна из главных ролей Анны Марии Перес де Тагле была роль Эшли Дьюит в сериале «Ханна Монтана». В 2008 году она сыграла роль Эллы Пэдор в диснеевском фильме «Рок в летнем лагере». Потом героиню Джой в фильме «Слава». Также она приняла участие в клипе «Remember December» вместе с Меган Джет Мартин. До того как Перес де Тагле начала карьеру актрисы, она принимала участие в спектаклях в детском театре в городе Сан-Хосе.

Фильмография

Дискография

Ссылки 
 
 

Дети-актёры США
Фотомодели США